Das Vestibulum (lateinisch für „Vorhof“ oder „freier Platz vor dem Haus“) bezeichnet

 bei römischen Häusern einen kleinen Vorplatz oder den Eingangsbereich, daraus entwickelte sich das Vestibül;
 in der Biologie
 eine Genitaltasche, welche den Ovipositor (Eiablageapparat) bei Insekten umgibt;
 den Mundtrichter vieler Wimperntierchen (Chilophora);
 in der Anatomie
 einen Teil des Gleichgewichtsorgans, den Vestibularapparat
 eine Kurzbezeichnung für Vestibulum oris, den Mundvorhof, siehe Mundhöhle;
 eine Kurzbezeichnung für Vestibulum nasi, den Nasenvorhof, siehe Nase;
 eine Kurzbezeichnung für Vestibulum vaginae, den Scheidenvorhof
 Vestibulum aortae (Sinus aortae Valsalvae, Bulbus aortae), siehe Aorta
 Vestibulum bursae omentalis (Vorraum der Bursa omentalis), siehe Omentum majus
 Vestibulum gastro-oesophageale, sogenannter Vormagen:
 Pansen
 Netzmagen
 Blättermagen
 Vestibulum pyloricum, die „Pförtnerhöhle“ (Antrum pyloricum) des Magens, siehe Magen
 Vestibulum laryngis (oberer Teil vom Innenraum des Kehlkopfes)
 Vestibulum labyrinthi ossei (Teil des knöchernen Innenohrlabyrinths), siehe Innenohr

Siehe auch:
 vestibulär